Манеев Владимир Петрович () — советский борец классического стиля, серебряный призёр олимпийских игр в классической борьбе, Заслуженный мастер спорта СССР (1955), первый сибиряк ставший заслуженным мастером спорта.

Биография 
Владимир Манеев родился в 1932 году в Сталинске (ныне Новокузнецк) в семье учительницы и служащего. С 1948 года начал работать машинистом поста сортопрокатного и листопрокатного цехов Кузнецкого металлургического комбината и в это же время начал заниматься борьбой. Уже в 1949 году В. Манеев занимает третье место на чемпионате СССР среди юношей, а в 1950 и 1951 году выигрывает чемпионаты СССР среди сверстников. В 1952 году выступает на «взрослом» чемпионате СССР и занимает там второе место. В 1953 году стал мастером спорта. В 1954 году и 1955 годах выигрывал чемпионат СССР.

В 1955 году стал чемпионом мира, а в 1956 году выиграл Кубок мира.

Был включён в олимпийскую команду и на Летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне боролся, будучи вынужденным согнать вес на 13 килограммов, в весовой категории до 73 килограммов (полулёгкий вес). Стал первым из кузбассовцев участником Олимпийских игр.

В предварительных схватках:
 в первом круге решением судей со счётом 3-0 выиграл у Вейкко Рантонена (Финляндия);
 во втором круге на 9 минуте тушировал Эрнста Вандаллера (Австрия);
 в третьем круге решением судей со счётом 2-1 выиграл у Зигфрида Шнёфера (ФРГ);
 во четвёртом круге не участвовал;

По существовавшим тогда правилам трое борцов, набравших наименьшее количество штрафных баллов в предварительных схватках, выходили в финал, где разыгрывали награды между собой.

 в пятом круге решением судей со счётом 2-1 выиграл у Пера Берлина (Швеция);
 в шестом круге решением судей со счётом 3-0 проиграл Митхату Байраку (Турция) и таким образом, занял второе место.

Чемпион мира, двукратный чемпион СССР, двукратный вице-чемпион СССР, вице-чемпион Спартакиады народов СССР 1956 Победитель международных турниров в Сирии, Ливане, Египте, Франции, Чехословакии, Румынии. По некоторым сведениям, после выступления на олимпиаде злоупотреблял алкоголем.. Но тем не менее, ещё в 1967 году принимал участие на IV Спартакиаде народов РСФСР и занял там второе место. Боролся до 1970 года. Признан лучшим спортсменом Кузбасса XX века.

В 1952 году окончил спортивное отделение педагогического училища, в 1959 году — горный факультет Сибирского металлургического института. Работал на шахте имени Орджоникидзе — горным мастером, заместителем начальника участка, начальником участка. С 1968 года работал на разрезе «Листвянский», в последние годы жизни — старшим инженером управления материально-технического снабжения этого разреза. Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени (1957 год)

8 января 1985 года скончался в Новокузнецке.

Именем Владимира Манеева названа спортивная школа № 6 греко-римской и вольной борьбы в Новокузнецке. В Новокузнецке регулярно проходят турниры по греко-римской борьбе памяти Владимира Манеева.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы СССР по греко-римской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Спортсмены Новокузнецка